Een verkeersweg:
 N565 (België)
 N565 (Frankrijk)
 N565 (Nederland), zie Provinciale weg 565

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing